

Пролетарське — селище в Багратіоновському районі Калінінградської області.

Селище міського типу:
 Пролетарське — колишня назва смт П'ятипілля (Донецька область, Макіївська міська рада)
Села:
 Пролетарське — колишня назва села Морозівське (Дніпропетровська область, Васильківський район)
 Пролетарське — колишня назва села Новозлатопіль (Запорізька область, Розівський район)
 Пролетарське — колишня назва села Травневе (Кіровоградська область, Олександрійський район)
 Пролетарське — колишня назва села Кленове (Харківська область, Близнюківський район)
 Пролетарське — колишня назва села Степове (Харківська область, Борівський район)
 Пролетарське — колишня назва села Лосівка (Харківська область, Вовчанський район)
 Пролетарське — колишня назва села Височинівка (Харківська область, Зміївський район)
 Пролетарське — колишня назва села Боярщина (Чернігівська область, Ічнянський район)
 Пролетарське — колишня назва села Поліське (Чернігівська область, Коропський район)
 Пролетарське — колишня назва села Ладівщина (Чернігівська область, Прилуцький район)
Селища:
 Пролетарське — колишня назва селища Приорільське (Дніпропетровська область, Магдалинівський район)
 Пролетарське — колишня назва селища Мар'їне (Сумська область, Сумський район)

 Пролетарське — колишнє село, підпорядковувалося Маловодянській сільській раді Долинського району Кіровоградської області.

Див. також 
 Пролетар
 Пролетарій
 Пролетарка